Альтинг — парламент Исландии
 Альтинг во Вселенной Гипериона — гигантская вселенская информационная система в цикле книг Дэна Симмонса Песни Гипериона

Фамилия 
 Альтинг, Иоганн Генрих — немецкий богослов
 Альтинг фон Гойсау, Юлес Теодор — нидерландский военачальник.